Vecinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vecinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Vecinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar